een rek om de afwas op te laten afdruipen; zie Druiprek
 een rek om de was op te drogen; zie Wasrek